Crisis migratoria en Europa puede referirse a: 
 Crisis migratoria de 2015 en Europa
 Crisis migratoria de 2022 en la Unión Europea: acogida de refugiados ucranianos tras la invasión rusa.